Земплін — історична область Словаччини.
 Комітат Земплін — історичний комітат у північно-східній частині Угорського королівства
 Земплін — село в окрузі Требішов Кошицького краю Словаччини.